Isla Grande kan syfta på följande platser:

Chile 

 Isla Grande de Tierra del Fuego, ö,

Colombia 

 Isla de San Pedro (ö i Colombia), Boyacá,

Falklandsöarna 

 Great Island (ö i Falklandsöarna, lat -51,97, long -59,70),

Mexiko 

 Isla Grande, Mexiko,

Spanien 

 La Islona, ö, Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Falklandsöarnaförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar